Plantation kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Plantation (Broward County, Florida), de grootste 'Plantation' in Florida
 Plantation (Monroe County, Florida)
 Plantation (Sarasota County, Florida)
Plantation (Kentucky)
Pecan Plantation
Sienna Plantation